O Atlético Sport Clube Arujá, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Arujá, no estado de São Paulo. Fundado em 2002, suas cores são azul e branco.

Em 2016, o clube profissionalizou-se, disputando a 1ª Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista.

Aruja
Clubes de futebol fundados em 2002
Fundações em São Paulo em 2002